Прва лига Хрватске у фудбалу 2006/07. се у овој сезони одржава 16 пут. Такмичење је започело 29. јула 2008. у организацији Савеза Прве фудбалске лиге Хрватске (Удруге Прве ногометне лиге).

Систем такмичења 

Овогодишња сезона је промењана у однису на претходну, јер ће се играти Троструки лига-систем по којем се играју 33 утакмице, трокружним системом, свако са сваким 3 пута. На крају сезоне, последње-пласирана екипа испада у Другу лигу, док претпосљедња екипа игра 2 квалификационе утакмице са друго-пласираним из Друге лиге. Првак лиге учествује као носилац у 2 колу квалификација Лиге шампиона, другопласирани улази у УЕФА куп, као и победник Куп Хрватске.
Ако је победник купа истовремено и првак или другопласирана екипа лиге, у УЕФА купу игра трећепласирани у лиги. Четвртопласирана екипа игра у Интертото купу.

Победник првенства 2006/07. је Динамо Загреб, који је завршио првенство скоро максималним скором 30 победа из 33 утакмице. Клуб је тако освојио девету титулу првака у историји Прве Хрватске фудбалске лиге.

Састав лиге 2006/07.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Први део

Други део 
Током друге дела, 12 клубова ће играти само једном, против свих противника. Место одигравања (домаћин или гост) одређује се према пласману после првог дела.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови
1Квалификовао се за УЕФА куп као победник Куп Хрватске
2Камен Инград је кажњен одузимањем 2 бода

Листа стрелаца

Доигранање за Прву лигу 2007/08. 
После завршетка првенства једанаесто пласирана екипа из Прве лиге играла је са другопласираном екипом из Друге лиге за место у Првој лиги у сезони 2007/08.

У сезони 2007/08. у Првој лиги Хрватске играће НК Задар из Задра.

Види још 
 Прва лига Хрватске у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт 
 Прва лига Хрватске на сајту УЕФА 
 РСССФ 
 

Прва лига Хрватске у фудбалу
Сезона 2006/07. у хрватском фудбалу